Sexton (artillerie), een Brits-Canadees geschutsvoertuig uit de Tweede Wereldoorlog
 Zweeds voor het getal 16

Personen:
 Mike Sexton (1947), Amerikaans professioneel pokeraar
 Leo Sexton (1909–1968), Amerikaanse atleet
 Anne Sexton, geboren Anne Gray Harvey (1928–1974), Amerikaans dichteres
 Brendan Sexton III (1980), Amerikaans acteur

Zie ook:
 Saxton (doorverwijspagina)